Энтони Хейз (англ. Anthony Hayes; род. 21 сентября 1977, Брисбен, Квинсленд, Австралия) — австралийский актёр и кинематографист, а также политический активист.

Карьера 
В 1999 году Энтони Хейз вместе с актёрами Бренданом Коуэллом и Лиландом Кином, организовали кинокомпанию Rogue Stars Productions.

В 2022 году Хейз в качестве режиссёра снял фильм «Жажда золота» с Заком Эфроном, а также выступил автором сценария и актёром.

Личная жизнь 
Женат на Полли Смит. У пары двое детей — Марлон и Сидни Хейз.

Фильмография

Примечания

Ссылки